primordial (spätlateinisch „ursprünglich“) steht für:

 sehr langlebige natürlich vorkommende Radionuklide, siehe primordiales Nuklid
 die Bildung der ersten Atomkerne nach dem Urknall, siehe primordiale Nukleosynthese
 primordiale Bindung oder Primordialität in den Sozialwissenschaften, siehe ursprüngliche Bindung
 Primordial (Band), irische Pagan-Metal-Band

Siehe auch: